Bakala je české příjmení těchto osob:
 Břetislav Bakala (1897–1958) – dirigent a hudební skladatel
 Jaroslav Bakala (1931–2008) – historik
 Michaela Bakala (* 1971) – modelka a podnikatelka, manželka Zdeňka
 Rastislav Bakala (* 1990) – slovenský fotbalista
 Sigmund Bakala (1925–1951) – politický vězeň, popravený 1951
 Zdeněk Bakala (* 1961) – podnikatel, manžel Michaely

Podobné příjmení 
 Bakalář